

Događaji 
 nakon osvajanja Babilona, Kir Veliki dopušta Židovima povratak u Jeruzalem, čime završava 70 godina babilonskog sužanjstva.

Rođenja

Smrti